Tremetussià (antigament Tremithus) és una ciutat de Xipre.
 Riu Tremithos és un riu de Xipre.